De twintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op zaterdag 23 juli 2016 van Megève naar Morzine-Avoriaz.

Parcours 
Het was een bergrit van 146,5 km. Er waren onderweg 4 beklimmingen, een van de tweede categorie, twee van de eerste categorie en een van de buitencategorie. Bij Le Grand-Bornand was een tussensprint.

Verloop

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 Route van de 20e etappe op letour.fr

20
Ronde van Frankrijk 201620
Sport in Haute-Savoie